Рене Фюлёп-Миллер (, настоящее имя Филипп Мюллер; , ,  — , , США) — австрийско-американский писатель и историк культуры, специалист в области русской литературы.

Сочинения 
 Rasputin : the holy devil, 1927
 The mind and face of bolshevism; an examination of cultural life in soviet Russia, 1927
 The Russian theatre; its character and history with especial reference to the revolutionary period, 1927
 Lenin and Gandhi, 1927
 (ed. wth Friedrich Eckstein) The diary of Dostoyevsky’s wife, 1928
 The power and secret of the Jesuits, 1930
 The Ochrana, the Russian secret police, 1930
 (ed.) Tolstoy: literary fragments, letters and reminiscences not previously published, issued under the authority of the Tolstoy family, 1931
 (ed.) Under three tsars; the memoirs of the lady-in-waiting, Elizabeth Narishkin-Kurakin, 1931
 Leo XIII and our times: might of the church-power in the world, 1935
 Leaders, dreamers, and rebels; an account of the great mass-movements of history and the wish-dreams that inspired them, 1935
 Triumph over pain, 1938
 The saints that moved the world: Anthony, Augustine, Francis, Ignatius, Theresa, 1945
 Fyodor Dostoevsky : insight, faith, and prophecy, 1950
 The night of time, 1955
 The Jesuits; a history of the society of Jesus, 1963

Примечания

Ссылки 
 Биография

См. текущий проект о биографии Фюлоп-Миллера: https://www.igk-kulturtransfer.uni-freiburg.de/ru/s/a-2014/katja-plachov/ 

Писатели Австрии
Историки США